TARM steht für:
 Tre Allegri Ragazzi Morti, italienische Punk-Rock-Band

Tarm steht für:
 Tarm, Kleinstadt in West-Dänemark

tarm steht für:
 tarm laser technologies, deutscher Hersteller von Lasersystemen

Abkürzung